Luo steht für:
 Luo (Ethnie), Volksgruppe in Kenia und Tansania
 Luo (Sprache) (Eigenbezeichnung: Dholuo [d̪ólúô]), die Sprache des Volkes der Luo am Viktoriasee in Kenia und Tansania
 Luo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Luo ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Nördlicher Luo He, Fluss in China
 Südlicher Luo He, Fluss in China

LUO steht als Abkürzung für:
 Leipziger Universitätsorchester, studentisches Sinfonieorchester der Universität Leipzig

LUO